Luisa Markéta Lotrinská (1588, zámek Blois – 30. dubna 1631, zámek Eu) byla dcerou vévody z Guise a členka rodu Lotrinských. Sňatkem s Františkem Bourbon-Conti se stala kněžnou z Conti. Neměla žádné přeživší potomky.

Život 
Luisa Markéta se narodila na zámku Blois jako nejmladší dcera vévody Jindřicha I. de Guise a jeho manželky Kateřiny Klévské. Byla předposlední ze čtrnácti dětí; její bratr, vévoda Claude z Chevreuse, byl manžel Marie de Rohan, nechvalně známé účastnice Frondy. Její nejstarší bratr Karel se stal po otcově smrti v roce 1588 vévodou de Guise.

Byla členkou rodiny Guisů, vedlejší větve Lotrinských, kteří vládli vévodství Lotrinskému a Baru. Jako Lotrinka byla Luisa Markéta u francouzského dvora zahraniční princeznou.

Pojmenována byla po svých dvou kmotrách; Luisa na počest Luisy Lotrinské, manželky francouzského krále Jindřicha III., a Markéta na počest Markéty z Valois, první manželky krále Jindřicha IV. Francouzského. Otec zemřel, když jí bylo několik měsíců, vyrůstala v péči své matky a babičky z otcovy strany, Anny d'Este.

Luisa Markéta byla u dvora často považována za velkou krásku. Byla si také velmi důvěrná s králem Jindřichem IV., bratrancem svého budoucího manžela.

24. června 1605 se asi sedmnáctiletá Luisa Markéta na zámku Meudon provdala za o třicet let staršího Františka Bourbonského, knížete z Conti, mladšího syna knížete Ludvíka I. z Condé a jeho první manželky Eléanor de Roye. František ovdověl v roce 1601 po smrti své první manželky Jany-Františky de Coeme. Manželství bylo navzdory dvacetiletému trvání bezdětné.

Manželství bylo uzavřeno k utužení vztahů mezi Lotrinskými a vládnoucími Bourbony. Strůjcem sňatku byl údajně král Jindřich IV., který se s ní prý chtěl sám oženit, což je však nepravděpodobné, protože v době, kdy Luisa Markéta přišla ke dvoru, byl už král zamilovaný do Gabrielle d'Estrées.

8. března 1610 knežna z Conti porodila v Palais du Louvre dceru, která byla pokřtěna jako Marie. Bylo to jediné dítě, které manželé měli, dívka však zemřela dvanáct dní po porodu; pohřbena byla v klášteře Saint-Germain-des-Prés.

Františkovou smrtí 2. srpna 1614 se Luisa Markéta stala šestadvacetiletou vdovou. S velkým nadšením se oddala studiu literatury a stala se patronkou mnoha spisovatelů, jako byl François de Malherbe, Nicolas Renouard a Blaise de Vigenère.

Byla dvorní dámou královny Marie Medicejské i Anny Rakouské.

Později se při tajném obřadu provdala za Françoise de Bassompierre. Pár měl údajně dítě, o jeho existenci je však jen málo informací. Po sňatku žili manželé v nemilosti. Luisa Markéta zemřela 30. dubna 1631 ve věku asi 43 let na zámku Eu.

Je považována za autorku beletrizovaného popisu milostného života na dvoře Jindřicha IV., přepracovaného a vydaného pod různými názvy.

Potomci 
 Marie Bourbonská (8. 3. 1610 Paříž – 20. 3. 1610 tamtéž)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Narození v roce 1588
Narození v Blois
Úmrtí 30. dubna
Úmrtí v roce 1631
Bourboni
Lotrinští
Guiseové
Francouzské princezny
Francouzské dvorní dámy
Lotrinské princezny